Balsa – gatunek drzewa
 Balsa – program do obsługi poczty elektronicznej
 Balsa – wieś i gmina na Węgrzech